Аделино — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Аделино — деревня в Ушачском районе Витебской области.

Россия 
 Аделино — село в Шиловском районе Рязанской области.
 Аделино — деревня в Николаевском районе Ульяновской области, упразднена в 2002 г.